Le Laos (République démocratique populaire lao) est un État d'Asie du Sud-Est. Ce nom désigne aussi notamment :
 Laos, ancienne cité grecque de Grande-Grèce ;
 Laos, ancienne colonie grecque d'Italie du Sud ;
 LAOS (Alerte populaire orthodoxe), parti politique souverainiste grec ;
 Laos, groupe de musique allemand ;

Articles connexes 

 Laos Composite, indice boursier composé de deux titres
 Protectorat français du Laos, composante de l'Indochine française

Voir aussi 
 Lao

Homonymie